Cepeliš je mjesto u Sisačko-moslavačkoj županiji, administrativno u sastavu grada Petrinje, smješteno zapadno od grada.

Stanovništvo 

Prema popisu iz 1991. godine mjesto Cepeliš je imalo 213 stanovnika.
Hrvati - 97 (45,5%) 
Srbi - 106 (49,0%)
Ostali - 10 (4,7%)

Prema popisu iz 2001. godine ovo naselje je imalo ukupno 70 stanovnika, od toga 61 Hrvata.

Predsjednik Mjesnog odbora Križ-Cepeliš, od 2007. godine je Mijo Kurtović.

Naselja u Sisačko-moslavačkoj županiji
Petrinja